«Seamus» és la cinquena cançó de l'àlbum Meddle de 1971 de Pink Floyd, i usa una progressió d'acords bluesera. Anys després, la cançó va aparèixer a la versió fílmica de l'obra teatral de Tom Stoppard titulada Rosencrantz & Guildenstern Are Dead. El nom de la cançó prové del nom del gos (pertanyent al líder d'Humble Pie i de Small Faces, Steve Marriott) qui va udolar a la versió de l'àlbum.

Reinterpretació de la cançó a Pink Floyd: Live at Pompeii titulada "Mademoiselle Nobs" 
El director Adrian Maben va filmar l'única versió en viu de «Seamus» (de forma bastant canviada, excloent la lletra i retitulada «Mademoiselle Nobs») a la seva pel·lícula Pink Floyd: Live at Pompeii. Per recrear la cançó, Gilmour va tocar l'harmònica en comptes de cantar i Roger Waters va tocar una de les Stratocaster de Gilmour. Una borzoi anomenada Nobs, que va pertànyer a Madonna Bouglione (la filla del director de circ Joseph Bouglione), va ser portada a l'estudi per a fer els udols d'acompanyament que Seamus va fer per a la versió d'estudi. En aquesta versió també es pot escoltar un baix elèctric, encara que gravat i superposat a la filmació en un altre estudi, però, així com en diverses cançons de Pink Floyd, és difícil assenyalar qui el toca.

Personal 
 David Gilmour - Guitarra, harmònica, i veus
 Roger Waters - Guitarra, baix elèctric
 Richard Wright - Piano elèctric
 Seamus (Meddle) - Udols
 Mademoiselle Nobs (Live at Pompeii) - Udols

Vegeu també 
 Pink Floyd

Cançons de Pink Floyd